Grigorij Kirienko – ex schermidore russo
 Sergej Vladilenovič Kirienko – politico russo
 Valerij Kirienko – ex biatleta russo